Заручевье — деревня Лихославльского района Тверской области России. Относится к Толмачевскому сельскому поселению.

География 
Деревня расположена на берегу реки Тихвинка в 17 км на восток от центра поселения села Толмачи и в 61 км на северо-восток от районного центра.

История 
В 1799 году в селе была построена деревянная Никольская церковь с 2 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Трестенской волости Бежецкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня являлась центром Заручьевского сельсовета Толмачевского (Новокарельского) района Тверского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1956 года — в составе Прудовского сельсовета Лихославльского района, с 2005 года — в составе Толмачёвского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лихославльского района